Sinú – fiume della Colombia
 Sinù – popolazione della Colombia
 Sinu – singolo dei Masterpiece del 2009